Мария Мартинес: Мартинес, Мария Касахуана (более известна как Мария Альба; 1910—1999) — американская актриса испанского происхождения.
 Монтойя Мартинес, Мария (1881—1880) — гончар и художник из народа пуэбло.
 Мартинес Санчес, Мария Хосе (род. 1982) — испанская теннисистка.